De Mortel (Gemert-Bakel), een dorp in de gemeente Gemert-Bakel.
 De Mortel ('s-Hertogenbosch), een voormalige kazerne in de gemeente 's-Hertogenbosch.
 Mortel (Leudal), ook wel De Mortel, een buurtschap in de gemeente Leudal.
 mortel, een betonsoort.